Looking for Trouble – cortometraggio britannico del 1904 prodotto da Robert W. Paul
 Le vacanze di Arcibaldo (Looking for Trouble) – film del 1913 diretto da Carl Gregory
 Looking for Trouble – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Looking for Trouble – film del 1919 diretto da Hal Roach
 Looking for Trouble – film del 1926 diretto da Robert N. Bradbury
 Distruzione (Looking for Trouble) – film del 1934 diretto da William A. Wellman